Carmen Lucia – sindacalista italiana naturalizzata statunitense
Carmen Lucia – giurista brasiliana